Карлгоф — немецкая фамилия:
 Карлгоф, Вильгельм Иванович (1799—1841) — генерал-майор, писатель и переводчик; помощник попечителя Киевского учебного округа.
 Карлгоф, Иван Иванович (1790—?) — Георгиевский кавалер (капитан; № 4504; 18 декабря 1830, за выслугу).
 Карлгоф, Николай Иванович (1806—1877) — генерал от инфантерии.